

Sigle 
 International Computers Limited, azienda britannica

Codici 
 ICL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Clarinda (Iowa) (Stati Uniti)